Andersträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Andersträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (55,7 ha)
Andersträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Andersträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (12,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn